JH – codice aeroportuale IATA dell'Hyatt Heliport, Cambridge, Stati Uniti